Лифаново — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лифаново — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Лифаново — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Лифаново — деревня в Бежаницком районе Псковской области.